Tomasz Mazur (śpiewak)
 Tomasz Mazur (1972–) – polski filozof, reprezentant stoicyzmu współczesnego
 Tomasz Mazur (dziennikarz)
 Tomasz Mazur (muzyk) – muzyk grający na trąbce (Maleo Reggae Rockers, Arka Noego)
 Tomasz Mazur (kompozytor muzyki elektronicznej)
 Tomasz Mazur (nauczyciel)